Никита Елисеев:
 Елисеев, Никита Львович (род. 1959) — российский литературный и кинокритик, публицист.
 Елисеев, Никита Сергеевич (1915—1997) —  французский арабист и историк ислама, профессор Лионского университета.